Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny – International Telecommunication Union
 Itu – miasto w Brazylii